Bendan (Banyudono)
 Bendan (Manisrenggo)
 Bendan (Pekalongan Barat)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing